National Provincial Championship 2001 – dwudziesta szósta edycja National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union. Zawody odbyły się w dniach 10 sierpnia – 3 listopada 2001 roku.

Dwadzieścia siedem uczestniczących zespołów zostało podzielonych na trzy hierarchicznie ułożone dywizje i w ramach każdej z nich drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym, następnie czołowe czwórki z każdej z dywizji awansowały do fazy pucharowej. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Pierwsza dywizja została rozszerzona do jedenastu zespołów, wprowadzono w niej też relegację najsłabszego zespołu i baraż pomiędzy przedostatnim a zwycięzcą dywizji drugiej.

W zawodach triumfowała drużyna Canterbury. Za najlepszych zawodników sezonu zostali w poszczególnych dywizjach uznani Richie McCaw, Reece Robinson i Hotili Asi.

Dywizja I

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Play-off o utrzymanie

Dywizja II

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja III

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

2001
2001 w rugby union
2001 w Nowej Zelandii